Увулярный дрожащий согласный — согласный звук, встречающийся в некоторых языках.

Распространённость

Примечания 

Дрожащие согласные
Увулярные согласные